Марпург — фамилия. Известные носители:
 Марпург, Фридрих (1825 — 1884) — немецкий дирижёр и композитор.
 Марпург, Фридрих Вильгельм (1718 — 1795) — немецкий теоретик музыки и музыкальный критик.